Суперкубок Бельгії з футболу 2011 — 32-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 липня 2011 року між чемпіоном Бельгії «Генком» та переможцем кубку «Стандардом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2011
Бельгія
2011 у бельгійському спорті